Uniwersytet Amsterdamski (od 1632)
 Wolny Uniwersytet w Amsterdamie (od 1880)